Jameson (Missouri)
 Jameson (Washington)
 Jameson (ír whisky)
 Jameson (keresztnév)
 Jameson-amarant, madárfaj